Miejscowości w Kanadzie:

 White Rock (ang. City of White Rock) – miasteczko w prowincji Kolumbia Brytyjska, w Kanadzie.

Miejscowości w USA:
 White Rock – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Los Alamos
 White Rock – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Roberts
Gminy w USA:
 White Rock (ang. White Rock Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Franklin
 White Rock (ang. White Rock Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Ogle
 White Rock (ang. White Rock Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Lane
 White Rock (ang. White Rock Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Republic
 White Rock (ang. White Rock Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Smith
 White Rock (ang. White Rock Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie McDonald
 White Rock (ang. White Rock Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Roberts